Etnografia:
 croats, poble dels Balcans 
 Croat, habitant de Croàcia
 Croat (guerrer), cristià que va prendre part de les Croades 
 Lingüística: Croat (llengua), una de les tres estandarditzacions principals del diasistema del serbocroat juntament amb el serbi i el bosni 
 Numismàtica: Croat (moneda), moneda catalana de plata 
 Croat (criptomoneda), criptomoneda catalana